Бу́дё () — город и коммуна в фюльке Нурланн в Норвегии. Является частью региона Сальтен.

Город Будё получил статус коммуны 1 января 1838 года. Коммуна Будин была присоединена к Будё 1 января 1968 года, а коммуна Скьерстад — 1 января 2005 года. Будё, расположенный севернее Полярного круга, является крупнейшим городом в Нурланне, и вторым по величине в Северной Норвегии.

Общая информация

Название 
Коммуна названа в честь старой фермы Bodøgård (старонорвежский: Boðvin), на территории которой возник город. Первой частью названия, возможно, было слово boði, которое означает подводные скалы или шхеры, вторая часть названия — слово vin , означающее луг или пастбище.

Герб 
Современный герб коммуны был принят 24 июля 1959 года. На нем на красном фоне изображено двенадцатилучевое желтое солнце, символизирующее полярный день.

История 

Будё получил статус города с самоуправлением в 1816 году, а в настоящее время является столицей фюльке Нурланн. Большая часть Будё была разрушена во время нападения Люфтваффе 27 мая 1940 года. Из 6 тыс. человек, проживавших в городе, во время того нападения у 3,5 тыс. жителей были разрушены дома. Погибло 15 человек (2 британских солдата и 13 норвежцев). В связи с острой нехваткой жилья, шведское правительство оказало помощь в строительстве 107 квартир зимой 1941 года. Эти дома были построены компактно сразу за границей города. Маленькая территория, сейчас находящаяся в центре Будё, всё ещё называется svenskebyen (Шведский город). После войны город был восстановлен. Восстановление города полностью завершилось в 1959 году строительством новой городской ратуши.

Аэропорт Будё был конечным пунктом назначения американского самолёта-шпиона Lockheed U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса, сбитого над СССР 1 мая 1960 года, во время следования из Пакистана в Будё.

География 

Будё является крайней северной железнодорожной станцией железнодорожной линии Нурланна, относящейся к железнодорожной сети Норвегии (железная дорога Мальмбанан между Нарвиком и шведским городом Лулео относится к железнодорожной сети Швеции). Железнодорожный вокзал был открыт в 1961 году. Аэропорт Будё расположен на расстоянии 2 км от центра города, был открыт в 1952 году. В 2004 году аэропорт обслужил 1 308 000 пассажиров. Паромы отправляются из города Будё и Лофотенских островов.

Сильнейшее в мире приливное течение Сальстраумен проходит на расстоянии около 30 км к востоку от Будё. Кьеррингёй — старинная прибрежная торговая деревня расположена в 40 км к северу от Будё.

Климат 
Будё является одним из самых ветреных городов Норвегии, потому что расположен на незащищенном полуострове в Норвежском море. Неофициальное название города Bodø i vinden (Будё на ветру). Снежный покров в течение зимы редко встречается, не только из-за ветра, но и из-за умеренного зимнего климата для данной широты с периодом дождей во время зимы. Средняя годовая температура составляет 4,5 °C, средний годовой уровень атмосферных осадков — 1020 мм (1961—1990 гг.). Самые засушливые месяцы — с апреля по июнь. Рекордно холодным месяцем являлся февраль 1966 года, когда температура опустилась до −8.9 °C, самым жарким был июль 1937 года — 17,1 °C. В последние годы наблюдается тенденция повышения температуры.

Природа 
В Будё есть много различных природных достопримечательностей. В 10 км к северу от Будё находится популярная рекреационная территория Гейтвоген (). На территории проживает большое число орланов-белохвостов. В коммуне находятся 17 заповедников. В заповеднике Суннстраумен находятся девственные смешанные леса и мраморные плиты, в Сконланне — прибрежный сосновый лес, в Бёрватненте растёт еловый лес и большое количество орхидных, в заповеднике Бликсвер хорошо сохранилась прибрежная природа и большое разнообразие птиц (попадает под действие Рамсарской конвенции).

Государственные учреждения 

Университетский колледж Будё расположен в 10 км от центра города. Пять тысяч студентов и выпускников обучаются в нём. Колледж является одним из ведущих в сфере рыболовства в Норвегии.

В Будё находится единственная Полицейская академия Норвегии, находящаяся за пределами Осло. В городе расположены Управление гражданской авиации Норвегии и Объединённый координационный спасательный центр () северной половины Норвегии. Штаб-квартира норвежских вооружённых сил Северной Норвегии расположена в Реитане, к востоку от Будё. Центральные офисы автобусной компаний SB Nordlandsbuss, энергетической компании Bodø Energi, авиакомпании Widerøe и норвежского банка Nordlandsbanken расположены в Будё.

Военные силы 

Будё имеет долгую историю развития Вооружённых сил Норвегии, особенно Королевских ВВС Норвегии. В Будё базируются установки НАТО и во время зимы проходят регулярные тренировочные полёты воздушных сил. В Будё расположены: Военно-воздушная база, норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS, национальная группа быстрого реагирования. База в Будё являлась основной во время холодной войны из-за её стратегического расположения и близости к СССР. Она была бы основной для воздушных и наземных войск НАТО для защиты Норвегии, и, следовательно, являлась бы Северным флангом НАТО, в случае войны со странами Варшавского договора. Она также могла быть использована в качестве основной базы американских бомбардировщиков для поражения мишеней в СССР.

Одна из улиц Будё названа в честь Карла Густава Флейшера.

Культура 

В Будё издаётся местная газета Avisa Nordland. Местный футбольный клуб Будё-Глимт выступает в Высшей лиге чемпионата Норвегии по футболу — Элитсерии.

Норвежский музей авиации и музей Сальтен расположены в Будё. В Музее Сальтен находятся 4 выставки: рыболовство на Лофотенских островах, саамская культура, сокровища Викингов и история Будё с 1816 года по 2000 год.

Собор Будё был построен в 1956 году, представляет пост-военную архитектуру. Церковь Будина находящаяся возле центра города, датируется 13-м столетием и представляет собой средневековую каменную церковь.

Каждое лето в Будё проводятся культурные фестивали Nordland Musikfestuke и Parkenfestivalen, а в начале зимы Bodø Hardcore Festival.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Населённые пункты Нурланна
Города Норвегии